

Persone 
Casey Jones (1863-1900) – ingegnere e inventore ferroviario statunitense, celebre per la ballata popolare a lui dedicata
Casey Jones (1968) – allenatore di hockey su ghiaccio canadese
Casey Jones (1915-2002) – politico e giocatore di pallacanestro nella NBL statunitense
Casey Jones (1918-1998) – giocatore di baseball statunitense nel ruolo di ricevitore nella Negro League
Casey Jones – giocatore di baseball statunitense nel ruolo di esterno destro nella Negro League durante gli anni '30
Casey Jones (1939-2017) – batterista jazz blues statunitense
Casey Veggies (1993) – rapper statunitense
Casey Jones – ex componente del gruppo musicale Blessed by a Broken Heart
Casey Jones (1936) – pseudonimo del cantante e chitarrista britannico Brian Casser, del gruppo Casey Jones & The Governors
Casey Jones – identità alternativa del conduttore radiofonico statunitense Al Anthony
Casey Jones – nome di scena del conduttore televisivo Roger Awsumb nello show Lunch With Casey
Casey Jones – autore del fumetto statunitense All Fall Down

Musica 
The Ballad of Casey Jones – brano folk del 1909 dedicato all'ingegnere ferroviario statunitense, interpretato tra gli altri da Woody Guthrie
Casey Jones – canzone del 1970 dei Grateful Dead, dedicata all'ingegnere ferroviario statunitense
Casey Jones – gruppo musicale hardcore punk statunitense della Florida

Fiction
Casey Jones – lavoro teatrale del 1938 di Robert Ardrey
Casey Jones – serie televisiva statunitense del 1957-1958
Casey Jones – personaggio della serie Tartarughe Ninja
Casey Jones – film del 2011 diretto da Polaris Banks basato sul personaggio omonimo della serie Tartarughe Ninja

Pagine correlate
K. C. Jones (1932-2020) – giocatore e allenatore di pallacanestro statunitense
K. C. Jones (1974) – giocatore di football americano statunitense nel ruolo di centrale